Карильон может означать:
 Карильон — механический музыкальный инструмент.
 Карильон —  арка-звонница, в Петербурге.